Вариация Фреше — одна из числовых характеристик функции нескольких переменных, которую можно рассматривать как многомерный аналог вариации функции одного переменного.

Определение 
Вариация Фреше определяется как:
 
 
где  — действительнозначная функция, заданная на -мерном параллелепипеде 
 
 — произвольное разбиение параллелепипеда  гиперплоскостями  такими, что
 ,  и ,
 где , .
 — шаг разбиения;

 () — приращение функции по -ой координате;

 — обобщённое приращение функции по первым  координатам ();

 () произвольным образом.

Применение 
Если , то говорят, что функция  имеет ограниченную (конечную) вариацию Фреше на . Класс всех таких функций обозначается через .

При  этот класс был введён М. Фреше в связи с исследованием общего вида билинейного непрерывного функционала  в пространстве непрерывных на квадрате  функций вида . Он доказал, что всякий такой функционал представляется в виде
 
где , .

Позднее было показано, что для -периодических функций класса  () справедливы аналоги многих классических признаков сходимости рядов Фурье. Так, например, если , , то прямоугольные частичные суммы ряда Фурье функции  в каждой точке  сходятся к числу
 
где суммирование распространяется на все  возможных комбинаций знаков . При этом, если функция непрерывна, то сходимость равномерная. Это аналог признака Жордана.

Литература 
 .

См. также 
 Вариация функции
 Вариация Арцела
 Вариация Витали
 Вариация Пъерпонта
 Плоская вариация Тонелли
 Вариация Харди

Примечания 

Функциональный анализ